Антонома́сия, антонома́зия (от  — переименование) — троп, выражающийся в замене названия или имени указанием какой-нибудь существенной особенности предмета или отношения его к чему-либо. Латинское по происхождению название для того же поэтического тропа или, в иной перспективе, риторической фигуре, — прономина́ция (от ).

Употребление 
Пример замены на существенную особенность предмета: «наше всё» вместо «Пушкин». Пример замены на указание отношения: «автор „Войны и мира“» вместо «Толстой»; «Пелеев сын» вместо «Ахилл». Особенно часто употреблялась в скандинавской скальдической поэзии (см. кеннинги): «мать грозы великанов» — Фригг (мать Тора).

Кроме того, антономасией называется также замена нарицательного имени собственным (употребление собственного имени в значении нарицательного).

Антономасия и в том, и в другом случае является особым видом метонимии.

Примеры 
 «Эскулап» вместо «врач»:

Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый — но живой;
Его мучительная лапа
Не тяготеет надо мной.

 В функции имени нарицательного, с одной стороны, выступает здесь распространённая фамилия Семёновы, с другой — имеются в виду угрожавшие Владивостоку и Сибири антисоветские вооружённые формирования атамана Г. М. Семёнова:

Мы пили песни, ели зори
и мясо будущих времён, а вы —
с ненужной хитростью во взоре
сплошные тёмные Семёновы.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Поэтический словарь А. П. Квятковского  на ФЭБ

Тропы
Ономастика